Сезон 1984–1985 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 1 вересня 1984 та 21 квітня 1985 року. Став 54-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 18 команд, три найгірші з яких за регламентом вибули до Сегунди.

Переможцем турніру стала «Барселона», яка здобула свій ювілейний 10-й трофей національної першості. «Синьо-гранатові» захопили перший рядок турнірної таблиці вже у четвертому колі змагання і з того часу не поступалися лідерством у чемпіонаті, довівши відрив від свого найближчого переслідувача, мадридського «Атлетіко», до 10 очок.

Підсумкова турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1984–85 став мексиканський нападник віце-чемпіона країни, мадридського «Атлетіко», Уго Санчес, якому для перемоги у суперечці голеодорів вистачило 19 забитих голів. 

Найкращі бомбардири сезону:

Рекорди сезону 

 Найбільше перемог: «Барселона» (21)
 Найменше поразок: «Барселона» (2)
 Найкраща атака: «Барселона» (69 забито)
 Найкращий захист: «Спортінг» (Хіхон) (23 пропущено)
 Найкраща різниця голів: «Барселона» (+44)

 Найбільше нічиїх: «Вальядолід» (16)
 Найменше нічиїх: «Бетіс», «Осасуна» (8)

 Найбільше поразок: «Мурсія» (18)
 Найменше перемог: «Ельче», «Мурсія» (6)

 Найгірша атака: «Ельче» (18 забито)
 Найгірший захист: «Мурсія» (52 пропущено)
 Найгірша різниця голів: «Мурсія» (-28)

Чемпіони 
Основний склад «Барселони» (провели не менше половини матчів турніру):
 Хав'єр Уррутікоечеа
 
 Хуліо Альберто Морено
 Хосе Алексанко
 Мігель Б'янкетті
 Бернд Шустер 		
 Віктор Муньйос
 Рамон Кальдере
 Стів Арчибальд 		
 
 Франсиско Карраско
 Естебан Віго
 
  Маркос Алонсо Пенья
 Тренер — Террі Венейблз

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1984–85 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1984–85 на bdfutbol.com  

1984-85
1985 у футболі
1984 у футболі